Арка́дий Петро́в:
 Петров, Аркадий Евгеньевич (1936—2007) — советский и российский музыковед, специалист в области джаза.
 Петров, Аркадий Иванович (род. 1940) — российский художник. 
 Петров, Аркадий Наумович (род. 1946) — советский и российский писатель и учёный.